Дубица има више значења:

 Дубица (Мркоњић Град), насеље у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 Козарска Дубица, град и седиште истоимене општине у Републици Српској, БиХ
 Општина Козарска Дубица, општина у Републици Српској, БиХ
 Банатска Дубица, насеље у општини Сечањ, Војводина, Србија
 Хрватска Дубица, град и седиште истоимене општине у Сисачко-мославачкој жупанији, Хрватска
 Општина Хрватска Дубица, општина у Сисачко-мославачкој жупанији, Хрватска